Промтов — русская фамилия. Относится к разряду малораспространенных в регионах России и стран ближнего зарубежья. Происхождение: считается типичной семинаристской фамилией, такой же напр. как Успенский. Образовалась от выпадения согласной -п- в слове Промптус ( - готовый, быстрый; отсюда же и слово экспромт).

В 15-16 веках однофамильцы относились к высшему обществу, происходящему из русского муромского мещанства. Исторические корни фамилии можно найти в переписях времен правления Ивана Грозного.

Обладатели фамилии 
 Промтов, Дмитрий Николаевич (1864—1935) — генерал-майор артиллерии, начальник Николаевского артиллерийского училища, участник Белого движения
 Промтов, Иннокентий Александрович (1885—1938) — российский и советский нейрохирург, профессор, Заслуженный врач РСФСР
 Промтов, Михаил Николаевич (1857—1950) — генерал-лейтенант артиллерии, участник Белого движения

Примечания